Села:
 Заньки — Житомирська область, Житомирський район
 Заньки — Чернігівська область, Ніжинський район